Anunciador digital é um termo técnico relacionado a Central de Atendimento Telefônico.

O Anunciador digital é um equipamento gerenciado por um chip de computador que armazena uma gravação (podendo a mesma ser um anúncio ou um informativo sobre a empresa).  Nas Centrais de Atendimento Telefônico ou Call Centers, estas gravações são vinculados nas proprias linhas telefônicas, no momento em que o chamador espera a transferência para o ramal desejado. Estas gravações são usadas para divulgar propagandas ou informações que auxiliem o chamador ou simplesmente tocam música durante o período de espera. As gravações podem ter um loop automatíco que reinicia ao final da gravação.

Exemplos de gravações 

As gravações podem solicitar que o chamador tenha em mãos informações necessárias para a realização da transação, como o número do cartão de credito, CPF, código do produto, etc.
 
Em campanha de suporte técnico (helpdesk), um exemplo de utilização pode ser uma relação de respostas sobre as perguntas mais freqüentes feitas ao departamento ou indicar uma possível solução para um problema de alta incidência.

Central de atendimento telefônico